Новый год в Белоруссии — это выходной день и государственный праздник, отмечаемый жителями страны в соответствии с григорианским календарём. Наступает в ночь с 31 декабря на 1 января. Встреча Нового года в Беларуси очень похожа на его встречу на Украине и в России. Старый Новый год в стране также продолжают отмечать не менее половины жителей страны.

Особых новогодних каникул (как, например, в России — до 10-11 дней) в стране не предусмотрено: обычно праздничными днями считаются 1,2 и 3 января.

История и традиции 
Белорусские новогодние традиции — это смесь старых и новых веяний. Ранее белорусы, как и все восточные славяне, отмечали Новый год 1 сентября как праздник урожая. Для современных белорусов Новый год — когда родственники и друзья собираются шумной и веселой компанией, гуляют по городу, вместе провожают уходящий год. Традиционный белорусский Дед Мороз — это Св. Николай (Святы Мікола). С советских времён его неизменной спутницей и помощницей в раздаче подарков является Снегурочка.

Немалая часть новогодних традиций сформировались в стране в составе СССР. Новогодний день традиционно является выходным. Особую радость он вызывает у детей. Канун Нового года — самое весёлое время в стране. Кругом наряжают ёлки, проводят новогодние утренники, концерты, закупают продукты для новогоднего стола и различные украшения, готовят и раздают друг другу подарки и праздничные открытки. Особое место Новый год занимает у влюблённой молодёжи. Приметы и поверья современных белорусов обычно совпадают с российскими. Новый год семейные белорусы традиционно отмечают в семейном кругу, молодёжь ходит в рестораны, на дискотеки, встречает его на площадях крупных городов. Старшее поколение традиционно любит смотреть концерты с участием звёзд эстрады.

Примечания 

 
Праздники Белоруссии
Новый год по странам